De eindronde is een afvalsysteem met 28 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2018.

Eindronde 

2018
Tafeltennis in 2018
Sportevenement in Zwolle